Smash kan syfta på:

 Smash – ett slags slag i vissa bollsporter
 Smash (musikalbum) – ett musikalbum av The Offspring
 Smash (musikfestival) - en svensk musikfestival
 Smash (serietidning) – en serietidning
 Smash (TV-serie) – en svensk TV-serie
 Super Smash Bros. (spelserie) – en serie TV-spel